Magyarország
 Balatonhídvég, Zalavárhoz tartozó településrész a Keszthelyi járásban
 Baranyahídvég, település Baranya megyében, a Sellyei járásban
 Rábahídvég, település Vas megyében, a Vasvári járásban
 Sajóhídvég, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci járásban
 Szabadhídvég, település Fejér megyében, az Enyingi járásban
 Románia
 Hídvég (Sepsihídvég, románul: Hăghig), település Kovászna megyében
 Hídvég (románul: Podeni), Marosvásárhellyel összenőtt falu, ma az Egyesülés negyed része
 Szlovákia
 Ipolyhídvég, (szlovákul: Ipeľské Predmostie) település a Besztercebányai kerületben, a Nagykürtösi járásban
 Szlovénia
 Hídvég (Lendvahídvég, szlovénül: Mostje), település Pomurska régióban